Ammel ist
 ein anderer Name der Schweizer Gemeinde Anwil

Ammel ist der Familienname von
 Caroline Ammel (* 1973), französische Stabhochspringerin